Goldingen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
Kuldīga (Duits, vroeger: Goldingen), een stad in Letland